Dirceu Fransiscon  (Canoas, 22 de julho de 1964), também conhecido como  Dirceu do Busato, é um político brasileiro. Atualmente é deputado estadual pelo União Brasil, foi brevemente secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo na Gestão Leite.

Carreira política

Deputado estadual do Rio Grande do Sul 
Nas eleições de 2018, foi candidato a deputado estadual pelo PTB e foi eleito com 37.322 votos.

Como deputado, votou favoravelmente às privatizações da CEEE, Sulgás, CRM e Corsan, sendo relator da PEC que liberava privatizações sem plebiscito, também votou afavor da mini reforma tributária de 2020, reforma previdenciária de militares e o "Reforma RS", pacote que consiste de reforma no funcionalismo e reforma previdenciária para os servidores civis.

Foi Re-eleito pelo União Brasil.

Nascidos em 1964
Naturais de Canoas
Membros do Partido Trabalhista Brasileiro
Secretários estaduais do Rio Grande do Sul
Deputados estaduais do Rio Grande do Sul
Membros do União Brasil